Никте-А има више значења:

 Никте-А (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Никте-А (Чанком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику